Die Open EuroEnergie de Quimper 2011 war die erste Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Quimper. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 7. Februar bis 13. Februar 2011 in der Halle ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz sollte ursprünglich aus 16 Paaren bestehen. Da sich aber nicht genügend Paarungen angemeldet hatten, erhielt die topgesetzte Paarung bestehend aus James Cerretani und Adil Shamasdin ein Freilos in der ersten Runde. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 26 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position acht gesetzte Franzose David Guez, der im Finale seinen Landsmann Kenny de Schepper, der erst über eine erfolgreiche Qualifikation in das Hauptfeld aufrückte, im Tie-Break des dritten Satzes besiegte. Es war Guez' dritter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste der Saison.

Im Doppel gewann die topgesetzte Paarung bestehend aus dem US-Amerikaner James Cerretani und dem Kanadier Adil Shamasdin das Finale gegen die an Position zwei gesetzten Briten Jamie Delgado und Jonathan Marray im Match-Tie-Break. Es war Cerretanis sechster Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie und der erste in diesem Jahr. Für Shamasdin war es der vierte Turniersieg im Doppel in dieser Kategorie und der ebenfalls erste der Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Titel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Quimper